«My Heart Is Broken» () — песня американской рок-группы Evanescence из их третьего студийного альбома Evanescence.

О песне 
Эми Ли о песне:

Песня была написана в одну из сессий, когда была создана песня «What You Want».

Музыкальное видео 
Клип на песню был снят в начале декабря 2011 года в Лос-Анджелесе. Об этом стало известно из сообщения Эми Ли в Твиттере. Режиссёром видео стал Дин Карр, ранее делавший видео для Iron Maiden, Оззи Осборна и Мэрилина Мэнсона. При создании сюжета клипа Эми Ли была вдохновлена фильмом «Бумажный дом». Премьера состоялась 23 января 2012 года. В клипе снялись: Эми Ли, Терри Бальзамо, Трой Маклоухорн, Уилл Хант, Тим Маккорд.

Критика 
Критики положительно оценили композицию, назвав её одной из ведущих, наравне с «What You Want», «Made of Stone», «Lost in Paradise», «Oceans» и «Sick».

Факты 
Изначально в песне ведущим инструментом была арфа, но в дальнейшем она была заменена на фортепиано.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Синглы Wind-up Records